Hasebos ist der Familienname folgender Personen:

 Antonius Josephus Hasebos (1932–1992), niederländischer Sänger
 Hans Hasebos (* 1956), niederländischer Jazzvibraphonist